Nienhagen névvel a következő cikkek találhatók:
Nienhagen, település Németországban, Alsó-Szászországban
Nienhagen, település Németországban, Mecklenburg-Elő-Pomerániában